Rio Verde (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Rio Verde (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse staat Goiás
 Río Verde (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Magallanes y de la Antártica Chilena
 Río Verde (kanton), een kanton van Ecuador
 Rio Verde (Paraguay), een Mennonietenkolonie in Paraguay